Idées noires, bande dessinée de Franquin
 Idées noires, chanson interprétée par Bernard Lavilliers et Nicoletta